Ванчино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Сидоровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 45,5 км, до центра муниципального образования Сидорово — 2,5 км.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района